

Комсомольськ — місто, районний центр, Івановська область
 Комсомольськ — селище міського типу, Тісульський округ, Кемеровська область
 Комсомольськ — село, Первомайський район, Томська область
 Комсомольськ — село, Учалинський район, Башкортостан
 Комсомольськ — присілок, Хайбуллінський район, Башкортостан

Комсомольськ — колишня назва міста Горішні Плавні (Полтавська область)
 Комсомольськ — колишня назва села Німецька Мокра (Закарпатська область, Тячівський район)
 Комсомольськ — колишнє місто у Донецькій області, що стало складовою міста Горлівка

Див. також 
 Комсомольське
 Комсомольський
 Комсомольськ-на-Амурі